Creative Technology, nota azienda produttrice di hardware
Creative Commons (CC), organizzazione non-profit
Creative, singolo di Leon Jackson del 2008